(« Le Soleil » en anglais) peut désigner :
 , un quotidien britannique ;
 , un quotidien américain publié à New York de 1833 à 1950, plus gros tirage de la presse américaine au milieu du XIXe siècle ;
 , un quotidien new yorkais publié du  jusqu'en 2008;
, un quotidien nigérian ;
The Sun, un quotidien de Sydney ;
 , un groupe de rock italien.

Voir aussi